Acabe (Hebraico: אַחְאָב‎, Moderno:Aẖ'av, Tiberiano: ʼAḥʼāḇ; Acadiano: 𒀀𒄩𒀊𒁍, romanizado: A-ḫa-ab-bu; Grego koine: Ἀχαάβ Achaáb; Latim: Achab), filho de Onri , foi o sétimo rei do Reino de Israel . Seu reinado foi marcado por pactos politicos com Judá e outros reinos vizinhos, como alianças com Benadade II, Rei da Síria. Com o comércio internacional acumulou riquezas e muitas outras conquistas políticas; seu nome, não é encontrado somente na Bíblia, como exemplo, seu nome é citado na Estela de Mexa que relata a revolta moabita contra Israel, também, na inscrição encontrada na Estela de Curque, que descreve a Batalha de Carcar na Síria  como sendo um dos reis aliados.

Dados bíblicos 
 
Acabe, filho de Onri, iniciou seu reinado no 38º ano de Asa, rei de Judá. Casou-se com Jezabel, filha do rei sidônio Etbaal, ergueu um altar para prestar culto ao ídolo Baal em Samaria, permitiu que Jezabel e outros no seu reino adorassem deuses pagãos. Foi a Acabe e a todo o Reino que Elias falou acerca da insatisfação de Deus, no Monte Carmelo; . 

Acabe foi gravemente ferido na Batalha de Ramote-Gileade, contra Benadade, por uma flecha síria, durante o combate, morreu no 22º ano de seu reinado. Seu filho Acazias, sucedeu-lhe no trono como rei. Sua filha, Atália, casou-se com Jeorão, filho de Josafá, Rei de Judá.

Árvore genealógica baseada na Bíblia

Bibliografia 

Barker, Burdick, Stek, Wessel, Youngblood (Eds.). (1995). The New International Version Study Bible. (10th Ann ed). Grand Rapids, MI: Zondervan.
Bright, John. (2000). A History of Israel. (4th ed.). Louisville, KY: Westminster John Knox Press.
DeVaux, Roland. (1997). Ancient Israel. (John McHugh, Trans.) Grand Rapids, MI: Eerdmans.
Freedman, David Noel (Ed.).  (2000). Eerdmans Dictionary of the Bible. (pp. 597) Grand Rapids, MI: Eerdmans.
Wood, Millard, Packer, Wiseman, Marshall (Eds.). (1996). New Bible Dictionary (3rd ed.) (pp. 477). Downers Grove, IL: Intervarsity Press.

Reis de Israel
Personagens do Antigo Testamento
Monarcas mortos em combate